Le refuge de Solvay, appelé en allemand , est un refuge de montagne situé sur le flanc nord-est du Cervin, près de Zermatt dans le canton du Valais, en Suisse.

Situé à  mètres d'altitude sur l'arête du Hörnli, il s'agit du plus haut refuge possédé par le Club alpin suisse, mais ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence. On y trouve une radio de secours fonctionnant à l'énergie solaire. Le Hörnlihütte, situé sur le même flanc, est le point de départ du chemin vers le sommet.

Ce fut un don du philanthrope Ernest Solvay. Il fut inauguré en 1917 et rénové en 1966.

Notes et références

Lien externe 
  Site du refuge

Solvay
Bâtiment dans le canton du Valais
Zermatt